Cruciani est un patronyme pouvant désigner : 
 Paola Tiziana Cruciani (1958), actrice et dramaturge italienne ;
 Fulvio Cruciani (1965), biologiste italien ;
 Andrés Cruciani (1962), entraîneur de football argentin.

Voir aussi :